David Khayat – medico oncologo francese
 Jean Khayat – schermidore tunisino
 Nadir Khayat, noto come RedOne – musicista e produttore discografico marocchino naturalizzato svedese